Une réaction en chaîne est une réaction dans laquelle un des agents nécessaires à la réaction est produit lui-même par la réaction, entraînant la poursuite de la réaction.

En physique nucléaire 
 réaction en chaîne nucléaire : dans une réaction de fission nucléaire, un neutron cause une fission d'un atome fissile produisant un plus grand nombre de neutrons qui à leur tour causent d'autres fissions.

En chimie 
 réaction chimique en chaîne est une réaction chimique durant laquelle un ou plusieurs réactifs intermédiaires (fréquemment des radicaux) sont continuellement régénérés, généralement dans un cycle répétitif d'étapes élémentaires (l'étape de propagation). Ce type de réaction est observé, entre autres, dans les cas suivants :
 polymérisation en chaîne est une réaction en chaîne durant laquelle la croissance d'une chaîne polymère a lieu exclusivement par réactions entre les monomères et les sites réactifs sur la chaîne polymère, avec régénération de ces sites réactifs à la fin de chaque étape de croissance.
 réaction en chaîne par polymérase par polymérase (PCR) est une   technique de laboratoire utilisée pour amplifier rapidement des régions prédéterminées de l'ADN.

Œuvres de fiction 

 Réaction en chaîne (The Chain Reaction), film australien d'Ian Barry sorti en 1980 ;
 Réaction en chaîne, le titre québécois du film américain Poursuite (Chain Reaction) sorti en 1996 ;
 "Réaction en chaîne" (Chain Reaction), quinzième épisode de la saison 4 de Stargate SG-1 diffusé en 2001 ;
 Réaction en chaîne (The O.G.), douzième épisode de la saison 2 de Numbers diffusé en 2006 ;
 "Réaction en chaîne" (Chain Reaction), quatrième épisode de la saison 1 de Kung Fu Panda : L'Incroyable Légende diffusé en 2011.

Autres 
 Effet Quidamus, par un effet domino, un homme seul (un Quidam) peut, consciemment ou non, changer les choses (le monde) jusqu'à une échelle insoupçonnée
 Syndrome de Kessler, l'augmentation du nombre de débris spatiaux par collisions mutuelles

Références